von Haaren ist der Familienname folgender Personen:
* Christina von Haaren (* 1954), deutsche Landschaftsplanerin und Ökologin
 Marion von Haaren (* 1957), deutsche Journalistin

Siehe auch: 
 van Haaren